Смоле́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Смоленская улица — улица в Витебске.
 Смоленская улица — улица в Минске.

Россия 
 В городе Воронеже:
 Смоленская улица.
 Малая Смоленская улица.
 Смоленская улица — улица в Казани.
 Смоленская улица — улица в Костроме.
 Смоленская улица — улица в Тюмени.
 Смоленская улица — улица в Липецке.
 Смоленская улица — улица в Луге.
 Смоленская улица — улица в Москве.
 Смоленская улица — улица в Новосибирске.
 Смоленская улица — улица в городе Орле.
 Смоленская улица — улица в городе Самаре.
 Смоленская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Смоленская улица — улица в городе Уфе.
 Смоленская улица — улица в Хабаровске.
 Смоленская улица — улица в городе Чите.

Украина 
 Смоленская улица — улица в Днепре.
 Смоленская улица — улица в Донецке.
 Смоленская улица — улица в Запорожье.
 Смоленская улица — улица в Луганске.
 Смоленская улица — улица в Одессе.
 Смоленская улица — улица в Черновцах.

См. также 
 Смоленская дивизия
 Смоленская набережная
 Смоленская площадь
 Большой Смоленский проспект
 Смоленский бульвар
 Смоленский мост (значения)
 Смоленский переулок